Konrath est un patronyme porté notamment par :

 J. A. Konrath (1970-), auteur américain de roman policier ;
 Georges Konrath (1937-), arbitre international français de football.